Brygady piechoty (strzelców) noszące numer „8” lub „VIII”:

Polskie:
 VIII Brygada Piechoty (II RP) (1919-1921)
 8 Brygada Kadrowa Strzelców (1941)
 8 Brygada Strzelców (1942–1943)
 8 Brygada Piechoty (PSZ) (1945–1947)

Austro-węgierska:
 8 Brygada Piechoty

Ukraińska:
 8 Brygada Piechoty UHA